

Toponymes 

 Alpis, nom latin du massif des Alpes
 Alpis Graia, ancienne voie romaine passant par le col du Petit-Saint-Bernard
 Alpis Pœnina, ancienne voie romaine passant par le col du Grand-Saint-Bernard

Lieux éponymes 
 Alpis Cottia, un hôtel à Montgenèvre
 Les Alpis, un foyer d'hébergement à Albertville
 Alpis, une agence de traduction à Paris

Références